Zaselak - dio sela

Naselja u BiH:
 Zaseok (Bosansko Grahovo, BiH)
 Zaseok (Sapna, BiH)